Beishi steht für:

 Beishi (Baoding), den Stadtbezirk Beishi der Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei;
 Beishi (Guangning), die Großgemeinde Beishi (北市镇) im Kreis Guangning der chinesischen Provinz Guangdong;
 Beishi (Fluss), den Fluss Beishi im Norden der Insel Taiwan.
 Geschichte der Nördlichen Dynastien (Běishǐ), ein chinesisches Geschichtswerk